Station Eleven ist der Titel folgender Werke:
 Station Eleven (Roman), Roman von Emily St. John Mandel (2014)
 Station Eleven (Fernsehserie), auf dem Roman basierende Fernsehserie (2021–2022)